Museu Henry Ford (del seu nom en anglès Henry Ford Museum), museu d'història amb seu a Detroit, als Estats Units
 Hachette Filipacchi Médias, empresa editorial de premsa de França
 Conservatori de música (del seu nom en alemany Hochschule Für Musik), centre d'educació superior de música
 Historical flavor mod, modificació del videojoc d'estratègia Victoria II
 hfm també és l'abreviatura de Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, revista científica especialitzada en la gestió de la indústria